Гопко — українське прізвище

 Василь (Гопко) (21 квітня 1904, с. Грабське біля Бардієва, нині Словаччина — 23 липня 1976, Пряшів) — Пряшівський вікарний Архиєрей ГКЦ, блаженний священномученик Католицької Церкви
 Гопко Ганна Миколаївна (Ганачівка Перемишлянського району) — українська журналістка, природозахисник, кандидат наук із соціальних комунікацій, координатор Коаліції громадських організацій та ініціатив «За вільну від тютюнового диму Україну»
 Гопко Євген Артурович (1991, Кольчино, Закарпаття) — німецький футболіст українського походження
 Гопко Наталія Василівна — в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, заслужений лікар України.

Примітки 

Українські прізвища